ROAF este un acronim de 4 litere care se poate referi la:
 Forțele Aeriene Române (din )
 Regulamentul de organizare a activității fotbalistice al FRF

Acronime de patru litere